PLX steht für:
 Picatinny Liquid Explosive, ein Flüssigsprengstoff
 Flughafen Semei in Kasachstan (IATA-Flughafencode)

Abkürzung